Dalekowschodni Okręg Wojskowy (ZSRR) (1935-1991)
 Dalekowschodni Okręg Wojskowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (1991-2010)